Името Богданово носят две български села:

 Богданово, област Бургас
 Богданово, област Сливен